Caldo puede referirse a:

 en gastronomía, el alimento líquido llamado caldo; o
 el nombre común de la planta Calendula officinalis.